Бараћи могу да буду:

Појам Бараћи се може односити на мјесну заједницу на подручју општине Мркоњић Град, односно на два насеља у њеном саставу:

 Горњи Бараћи, насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Доњи Бараћи, насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ